Constant Goosens – ciclista su strada belga
 Marc Goosens – militare belga
 Nele Goosens – attrice belga

Pagine correlate 
Goossens